Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2015/16 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2015/16 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der Trondheim Sjakkforening meldete nur 18 Spieler, die Black Knights Oslo 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die Trondheim Sjakkforening mit acht eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der Oslo Schakselskap 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 114 Spieler eingesetzt, von denen 13 keinen Wettkampf verpassten.
Punktbester Spieler war Aryan Tari (Vålerenga Sjakklubb) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte erreichten Johan-Sebastian Christiansen (Vålerenga Sjakklubb), Frode Olav Olsen Urkedal und Joachim Birger Nilsen (beide Schakklubben av 1911), wobei Christiansen acht Partien spielte, Urkedal und Nilsen je neun. Mit Jewgeni Romanow, Marin Bosiočić (beide Vålerenga Sjakklubb), Kristian Trygstad (Schakklubben av 1911), Mats Persson, Ole Christian Moen (beide Oslo Schakselskap), Geir Sune Tallaksen Østmoe, Bjarke Sahl (beide Asker Schakklubb) und Morten Madsen (Sotra Sjakklubb) erreichten acht Spieler 100 %, von diesen spielten Romanow und Trygstad drei Partien, Bosiočić, Persson, Tallaksen Østmoe und Sahl je zwei, Moen und Madsen je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom Oktober 2015), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2015; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, EST = Estland, FAI = Färöer, GRE = Griechenland, IRL = Irland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, NOR = Norwegen, PER = Peru, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Vålerenga Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Oslo Schakselskap

Asker Schakklubb

Bergens Schakklub

Black Knights Oslo

Stavanger Sjakklub

Tromsø Sjakklubb

Trondheim Sjakkforening

Sotra Sjakklubb

Anmerkungen 
 Aufgrund des Ausfalls eines Fluges wurden sämtliche Partien des Wettkampfs zwischen dem Vålerenga Sjakklubb und dem Stavanger Sjakklub via Internet auf dem Server des Internet Chess Club gespielt. Diese wurden nicht zur Elo-Auswertung eingereicht.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Schach (Norwegen)
Schach 2015
Schach 2016
Eliteserien Schach 2015